WFM steht als Abkürzung für:

 Warszawska Fabryka Motocykli (W.F.M.), polnischer Kraftfahrzeughersteller
 Waveformmonitor, ein Messgerät in der Videotechnik
 Weiblicher FIDE-Meister, ein Titel im Schach
 Whole Foods Market
 Wide band Frequency Modulation, Breitbandfrequenzmodulation, siehe Frequenzmodulation
 works for me (funktioniert bei mir), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#W
 World Federalist Movement, siehe Weltföderalisten

WfM steht für:
 Wired for Management, eine Spezifikation zur PC-Verwaltung über ein Netzwerk

Abkürzung